Половинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Курганская область
 Половинское сельское поселение — входит в Половинский район
 Половинское сельское поселение — входит в Целинный район

Новосибирская область
 Половинское сельское поселение — входит в Краснозёрский район

Челябинская область
 Половинское сельское поселение — входит в Увельский район